Барраган або Барраґан () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Антоніо Барраган — іспанський футболіст
 Луїс Барраґан — мексиканський архітектор
 Мартін Барраган — мексиканський футболіст
 Сантос Сауль Альварес Барраґан — мексиканський боксер